Reservelazarett steht für:
 Reserve-Lazarett, (im Kriegsfall eingerichtetes) Lazarett außerhalb des Kampfgebiets
 Reservelazarettorganisation